Роберт Миллер Хейзен (; род. 1 ноября 1948) — американский минералог и  астробиолог. 

Научный сотрудник геофизической лаборатории Института Карнеги и профессор геофизики университета Джорджа Мейсона (США); исполнительный директор Обсерватории глубинного углерода. Иностранный член Российской академии наук (2019).

Биография 
В 1971 получил степень магистра в области наук о Земле в МТИ. В 1975 — степень доктора философии по минералогии и кристаллографии в Гарварде. После обучения в постдокторантуре в Кембридже поступил в сектор НИР института Карнеги.

Читает лекции в различных университетах и является почётным лектором общества .
Являлся президентом . Член Американской ассоциация содействия развитию науки.

Научные интересы лежат в области роли минералов в зарождении жизни.
Является автором теории «эволюции минералов» — нового направления в минералогии, посвященного роли минералов в биосфере. Является советником Microbes Mind Forum.

Совместно с коллегами основал проект , посвящённый поиску неизвестных минералов, содержащих углерод.

Входит в топ-10 учёных в области наук о Земле по версии Academic Influence, занимая второе место.

Является автором более 350 статей и 20 книг, посвящённых науке, истории и музыке.

Награды и отличия 
 Премия Минералогического общества Америки (1982)
 Премия имени В. Н. Ипатьева (1986)
 Премия имени Димза Тейлора американского общества  композиторов, авторов и издателей (1989)
 Премия ассоциации просветительской литературы (The Educational Press Association) (1992)
 Премия имени   в области научно-популярной литературы (1998)
 Медаль Минералогического общества Америки (2009).
В честь Хейзена назван минерал хазенит.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Minerals and the Origins of Life (Robert Hazen, NASA) (video, 60m, April 2014).

Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
Иностранные члены РАН
Минералоги США
Преподаватели университета Джорджа Мейсона
Президенты Минералогического общества Америки
Международная минералогическая ассоциация